L'uomo di casa (Man of the House) – film del 1995 diretto da James Orr
 L'uomo di casa (Man of the House) – film del 2005 diretto da Stephen Herek
 L'uomo di casa (Last Man Standing) – serie televisiva trasmessa dalla ABC dal 2011